Ааб — фамилия.

Известные носители 
 Ааб, Виталий Владимирович (род. 1979) — немецкий хоккеист казахстанского происхождения.
 Ааб, Яак (род. 1960) — эстонский политик, министр социальных дел Эстонии.

См. также 
 Аабла — деревня на берегу одноимённого залива.